Ascanio Vittozzi - architetto italiano
 Lisa Vittozzi - biatleta italiana